Fritz Thelen ist der Name folgender Personen:

* Fritz Thelen (Fußballspieler) (1903–1965), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Fritz Thelen (Musiker) (1906–1993), deutscher Musiker, Komponist und Musikpädagoge